zamek Dybów w Toruniu

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe 

 Dybów – część miasta Kutno
 Dybów – przysiółek wsi Gorzupia Dolna w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Żagań
 Dybów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Pęczniew 
 Dybów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Kosów Lacki

Zobacz też 
 Dybowo, Dybów-Kolonia